T9  může být:
 T9 – technologie prediktivního vkládání textu na numerických klávesnicích některých mobilních telefonů
 torpédovka typu 1935
 9 (tramvajová linka v Île-de-France)
 T9 (Trilex Expres) – jedna ze sezónních linek dopravního systému RegioTakt Ústecký kraj